Сравнение программ просмотра метаданных и редакторов метаданных в графических файлах.

Редактор метаданных — это компьютерная программа, позволяющая просматривать, редактировать и записывать теги метаданных. Для просмотра метаданных программа просмотра обычно предпочтительнее, чем редактор.

Существует большое количество редакторов метаданных для различных платформ. Выбор редактора для потенциального пользователя основывается на таких факторах, как его возможности по редактированию и дружественность интерфейса пользователя.

Рабочая группа по метаданным Metadata Working Group (MWG) — это консорциум ведущих компаний в области цифровой обработки изображений.

MWG публикует технические характеристики, которые описывают, как эффективно хранить метаданные в цифровых файлах. Эти бесплатные спецификации доступны для разработчиков ПО, производителей и поставщиков услуг, для того, чтобы они могли создавать продукты, которые используют метаданные на постоянной основе, что позволит потребителям лучше описывать, систематизировать и находить их файлы. Там, где это возможно, эти спецификации основываются на существующих стандартах и направлены на создание единого подхода к применению этих стандартов.

Возможности

Примечания 

Форматы файлов
Цифровая фотография